Ugron ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Ugron (1880–1960), ungarischer Politiker und Innenminister
 Stephan Ugron (1862–1948), österreichisch-ungarischer Diplomat